P14 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 14, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament